I Campionati del mondo di canottaggio 1994 si sono tenuti ad Indianapolis negli Stati Uniti.

Medagliere

Risultati

Voci correlate 
 Campionati del mondo di canottaggio

Collegamenti esterni 
 

Campionati del mondo di canottaggio
Canottaggio nel 1994
Competizioni sportive a Indianapolis
Competizioni di canottaggio negli Stati Uniti d'America